Коха́т (), () — город в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан, административный центр одноимённого округа.

География 

Центр города располагается на высоте 489 м над уровнем моря.

Население

Примечания 

Города Хайбер-Пахтунхвы